Мото Гран-при Китая было 4-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2008 года. Эта гонка прошла с 2 по 4 мая 2008 года на гоночной трассе международного автодрома Шанхая.

MotoGP

250cc

125cc 

Китай